RS-02 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes

RS02 steht für:
 RS02, ein in der DDR gebauter Traktor

RS02